Новак Джокович в четвёртый раз выиграл титул на этом турнире.

Прошлогодний чемпион — Энди Маррей не защищал свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Титул)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Финал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Второй раунд, отказ)
  Давид Гоффен (Третий раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)

<li>  Джон Изнер (Второй раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Полуфинал)
<li>  Ник Кирьос (Первый раунд)
<li>  Бернард Томич (Третий раунд)
<li>  Люка Пуй (Второй раунд)
<li>  Бенуа Пер (Первый раунд)
<li>  Стив Джонсон (Первый раунд)
<li>  Джек Сок (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Rogers Cup 2016